Анастасія Родіонова (; нар. 12 травня 1982, Тамбов) — австралійська тенісистка російського походження. Найвища позиція в парному рейтингу — 15, досягнута 8 вересня 2014.

Важливі фінали

Фінали турнірів Великого шолома

Змішаний розряд: 1 (1 поразка)

Фінали WTA

Парний розряд: 24 (11 титули, 13 поразки)

Фінали WTA 125 Series

Парний розряд: 1 (1 поразка)

Фінали ITF Circuit

Одиночний розряд: 10 (8-2)

Парний розряд: 20 (13-7)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Примітки

Посилання 

 

Персоналії:Тамбов
Австралійські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Росіяни Австралії
Російські тенісистки
Натуралізовані громадяни Австралії